Chaffanjon est un nom de famille qui peut renvoyer :
 aux membres de la famille Chaffanjon, descendance de Jean Chaffanjon (1854-1913), avec notamment Arnaud Chaffanjon (1929-1992) et Philippe Chaffanjon (1958-2013) ;
 aux deux frères Jean et Pierre Chaffanjon (1900-1945 et 1901-1944), figures de la Résistance bisontine.

Homonymie de patronyme